Navnet Innocent eller Innocens har været taget af en række paver:
 Innocens I (401-417)
 Innocens II (1130-1143)
 Innocens III, modpave (1179-1180)
 Innocens III (1198-1216)
 Innocens IV (1243-1254)
 Innocens V (1276: januar til juni)
 Innocens VI (1352-1362)
 Innocens VII (1406-1406)
 Innocens VIII (1484-1492)
 Innocens IX (1591: oktober til november)
 Innocens X (1644-1655)
 Innocens XI (1676-1689)
 Innocens XII (1691-1700)
 Innocens XIII (1721-1724)

de:Innozenz